Борова — річка в Луганській області, ліва притока річки Сіверський Донець
 Борова (Боровенька) — річка в Зміївському районі Харківської області, ліва притока річки Мжа.
 Борова — річка в Харківській області, притока річки Оскіл

Див. також 
 Борова